Schloss Eslarn steht für:

 Altes Schloss (Eslarn)
 Neues Schloss (Eslarn)